Ertra, Ertra, Ertra (tigrigna : ኤርትራ, ኤርትራ, ኤርትራ) est l'hymne national de l'Érythrée. Il a été adopté en , année de la proclamation d'indépendance. L'auteur des paroles est Solomon Tsehaye Beraki ; la musique a été composée par Isaac Abraham Meharezghi et Aron Tekle Tesfatsion.

Paroles

Annexes 
Hymne érythréen chanté sur le site YouTube.

Culture en Érythrée
Hymne national